Mart steht für:

 Mart, estnischer männlicher Vorname, siehe Märt
 Mart (Texas), Ort im McLennan County

Mart ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Mart (* 1960), luxemburgische Journalistin und Moderatorin
 Léon Mart (1914–1984), luxemburgischer Fußballspieler
 Marcel Mart (1927–2019), luxemburgischer Journalist und Politiker

MART steht als Abkürzung für:
 Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

Siehe auch:
 Maart
 Mahrt

Abkürzung